Die Irish League 1967/68 war die 67. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum 13. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1967/68
Fußballsaison 1967/68